Чемпионат мира AMF по футзалу 2015 — 11-й чемпионат мира по футболу в залах, который прошёл с 17 по 25 апреля 2015 года в Беларуси. Организаторами чемпионата выступили Белорусская федерация футбола в залах (БФФ) и Международная ассоциация футзала (AMF). В нём приняли участие 16 команд.

Квалификация

Участники

Жеребьевка 
Жеребьевка группового этапа состоялась 27 января 2015 года в ТЦ «Столица» в Минске.

Групповой этап

Группа A

Группа B

Группа C

Группа D

Плей-офф

1/4 финала

1/2 финала

Матч за 3-е место

Финал

Лучшие бомбардиры

Стадионы 
Матчи группового этапа прошли в Минске, Бресте, Пинске, Молодечно и Борисове, четвертьфинал игрался в Бресте и Минске, полуфиналы и финальные игры в Минске.

Примечания

См. также 
 Чемпионат мира по футзалу (AMF)

Ссылки 
 Официальный сайт Международной ассоциации футзала
 Официальный сайт Белорусской федерации футзала
 Официальный сайт Чемпионата мира 2015

Чемпионаты мира в Белоруссии
Чемпионаты мира по футзалу
Спорт в Белоруссии в 2015 году
Апрель 2015 года
Чемпионаты мира в 2015 году